Ви́ктор Шу́тов:
 Шутов, Виктор Алексеевич (1920—1943) — Герой Советского Союза.
 Шутов, Виктор Васильевич (1921—1987) — советский и украинский писатель, поэт.
 Шутов, Виктор Дмитриевич (род. 1939) — актёр, заслуженный артист России. Примечания